Кута може да се односи на:

 Кута (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Кута (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Кута (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Кута (Козенца), насеље у Италији
 Кута (древни град), Ирак

или

 Мартин Вилхелм Кута, њемачки матеметичар